Penalva kan syfta på följande:

 Penalva (djur), ett släkte insekter

Geografi

Brasilien 

 Penalva (ort), Maranhão, 
 Penalva (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar